Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в американском Преск-Айле с пятницы 4 февраля по воскресенье 6 февраля 2011 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 4 февраля 2011 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 4 февраля 2011 года.

Смешанная эстафета 
Гонка прошла 5 февраля 2011 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 6 февраля 2011 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 6 февраля 2011 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после седьмого этапа.

Примечания

Ссылки 
 7-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU 

7-й этап